Georges Aubert peut désigner :
 Georges Aubert (1866-1961), graveur français ;
 Georges Aubert (1869-1933), industriel et financier français ;
 Georges Aubert (1886-1961), peintre et sculpteur suisse ;
 Georges Aubert (1917-2014), acteur français ;
 Georges Aubert (1919-2006), pédologue français.